Michael Gray (1966) brit lemezlovas, zenei producer
 Michael Gray (1974) válogatott angol labdarúgó